«Скайлайнерс» — немецкий баскетбольный клуб из города Франкфурт.

Титулы 
 Чемпион Германии: 2004
 Кубок Германии: 2000
 Кубок ФИБА Европы: 2016

Сезоны

Состав

Главные тренеры 

 1999—2001 —  Штефан Кох
 2001—2004 —  Гордон Херберт
 2004—2005 —  Мурат Дидин
 2005—2006 —  Иван Сунара
 2006 —  Камил Новак
 2006—2007 —  Чарльз Бартон
 2007 —  Майк Калаврос
 2007—2010 —  Мурат Дидин
 2010—2011 —  Гордон Херберт
 2011—2013 —  Мюли Кацурин
 2013—2019 —  Гордон Херберт
 2019—н.в. -  Себастиан Гляйм

Ссылки 
 Официальный сайт
 Teamcheck Deutsche Bank Skyliners

Баскетбольные клубы Германии
Участник баскетбольной Евролиги
Спортивные клубы Франкфурта-на-Майне